IRES ist Abkürzung für:

 Infrarotemissionsspektroskopie, engl. infrared emission spectroscopy, eine Technik der Infrarotspektroskopie
 Infrared earth sensor, ein Sensor zur Lokalisierung der Erde (aus dem Weltall)
 IRES (Biologie), Interne ribosomale Eintrittstelle einer messenger-RNA 
 IRES Emilia-Romagna, Forschungsinstitut des italienischen Gewerkschaftsdachverbandes CGIL 
 International Recommendations for Energy Statistics (Internationale Empfehlungen der UN für Energiestatistiken)
 International Renewable Energy Storage Conference von Eurosolar und dem World Council for Renewable Energy (WCRE) veranstaltete Konferenzreihe zur Speicherunger Erneuerbarer Energien

Abkürzung